PGZ steht für:
 Polska Grupa Zbrojeniowa, polnische Rüstungs-Holding
 Ponta Grossa Airport (IATA-Code), Flughafen von Ponta Grossa, Brasilien
 Pflanzengesundheitszeugnis, Zertifizierung der Einhaltung phytosanitärer Einfuhranforderungen eines Landes

pgz steht für:
 Papua-Neuguinea-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung